Paloma – nome proprio di persona spagnolo femminile
Cucurrucucú paloma – canzone di Tomás Méndez del 1954
Paloma – singolo di Fred De Palma con la partecipazione di Anitta
Paloma – cocktail a base di tequila

Persone
Gia Paloma – pornoattrice statunitense
Lucia Gomez Paloma – patriota italiana

Pagine correlate
La paloma